Jestaedt ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Jestaedt (* 1939), deutscher ehemaliger Richter
 Matthias Jestaedt (* 1961), deutscher Hochschullehrer in Rechtswissenschaften
 Rudolf Jestaedt (1921–2012), deutscher Diplomat
 Winfried Jestaedt (1931–2011), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Jestädt (Begriffsklärung)